Диксония ()  — род папоротников семейства  порядка .

Виды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) род включает 9 видов:

   	
   	
   	
   		
   	
   	
   	
   Hook.	
   	

Вид  признан синонимом вида

В культуре 
Выращивается в оранжереях. У взрослого растения стебель достигает высоты 3,5-6 м. Наиболее популярена как комнатное растение диксония антарктическая (antarctica). В качестве горшечного растения выращивается диксония оттопыренная (squarrosa), которая имеет тускло-зелёные кожистые листья и черный ствол. Во взрослом состоянии временем вырастает в высокое дерево.

Примечания

Литература 
 Д-р Д. Г. Хессайон "Всё о комнатных растениях". — М.: ООО Издательство "Кладезь-Букс", 2001. — 256 с. — ISBN 5-93395-004-1 (рус.)

Циатейные (порядок)